Нижче наведено список населених пунктів повіту Констанца, Румунія.

Констанца